Glaoui ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan Glaoui (1923–2018), marokkanischer Kunstmaler
 Thami El Glaoui (1870–1956), Pascha von Marrakesch (1918–1955)